Guldental – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Guldental – dolina w Szwajcarii